PNP může označovat:
 Památník národního písemnictví – česká kulturní a muzejní organizace
 Tranzistor PNP – bipolární tranzistor
 Přednemocniční neodkladná péče – péče poskytovaná zdravotnickou záchrannou službou
 Problém P versus NP – problém teoretické informatiky
 Passauer Neue Presse – německé noviny
 Plug-and-play (PnP) – způsob rozpoznávání a konfigurace hardwaru
 Policía Nacional del Perú – peruánská policie
 Partido Nacionalista Peruano – peruánská levicová strana
 Party-and-play (PnP) – chemsex – praktiky spojující drogy se sexem